Locaties die de naam Bijlmer dragen
 Bijlmermeer (Amsterdam) - een Amsterdamse wijk in Amsterdam-Zuidoost
 Bijlmermeer (gemeente) - een voormalige gemeente
 Bijlmermeer (water) - een voormalig meer en later droogmakerij
 Bijlmer (gehucht) - een voormalig gehucht
 Fort Bijlmer - een voormalig fort bij de Bijlmer
 Oost Bijlmerpolder - een polder
 Bijlmerbajes - een voormalige gevangenis en huis van bewaring in Amsterdam
 Bijlmerdreef - een straat in Amsterdam
 Bijlmerplein - een plein in Amsterdam
 Bijlmerweide - een park in Amsterdam
 Station Amsterdam Bijlmer ArenA - een spoor- en metrostation
 Nelson Mandelapark (Amsterdam), een park in Amsterdam, voorheen Bijlmerpark geheten

Andere
 Bijlmerkwestie - een in 1964 gehouden debat in de Tweede Kamer
 Bijlmerramp - een vliegtuigcrash in de Bijlmer in 1992